

Geografia 
 Ghiacciaio Brunvoll – ghiacciaio sulla costa di Mawson in Antartide

Persone 
 Ane Brunvoll – cantautrice e musicista norvegese
 Gunnar Brunvoll – impresario teatrale norvegese